Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

37001–37100. • 37101–37200. • 37201–37300. • 37301–37400. • 37401–37500.

Fordítás

További információk 
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája